Abruptio (lateinisch „Abbruch“) steht für:
 Abruptio (Musik)
 Schwangerschaftsabbruch